Тисовська — українське прізвище. Жіноча форма прізвища Тисовський.

Відомі носії:

 Тисовська Наталя Ігорівна — українська письменниця-прозаїк, перекладач, редактор.
 Тисовська Стефанія Іванівна — командант організації «Жіноча Січ» у складі Карпатської Січі.

Див. також 
 Тисовський

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ